L'édition 2000 du tournoi de tennis de Majorque se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series. Marat Safin remporte l'épreuve de simple, Michaël Llodra et Diego Nargiso celle de double.

Lauréats 
Marat Safin remporte son  en simple en battant en finale Mikael Tillström. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière du Russe. Il s'impose pour la  à Majorque, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Michaël Llodra et Diego Nargiso, issus des qualifications, remportent leur  ensemble en battant en finale la paire espagnole Alberto Martín - Fernando Vicente. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Majorque
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2000
Majorque
Sport en Espagne en 2000
Majorque